Die Quidditch-Weltmeisterschaft 2016 war das dritte Turnier für Nationalmannschaften auf internationaler Ebene, die von der International Quidditch Association organisiert wurde. Die Meisterschaft wurde vom 23. bis 24. Juli 2016 auf der Rebstockanlage in Frankfurt am Main ausgetragen. Eine Spendenkampagne zielte darauf ab, das ugandische Team als erste afrikanische Nation überhaupt zu einem internationalen Wettbewerb zu senden. Die Mannschaft schaffte es jedoch nicht, ein deutsches Visum zu erhalten und zogen sich aus dem Wettbewerb zurück. Auch das peruanische Team zog sich vor dem Wettbewerb aufgrund fehlender finanzieller Mittel zurück.

Das Finale gewann die Mannschaft aus Australien gegen die Titelverteidiger aus den Vereinigten Staaten. Damit wurde in der dritten Auflage zum ersten Mal nicht die US-amerikanische Mannschaft Weltmeister. Bronze gewann die Mannschaft Kanadas, die sich im Spiel um Platz 3  gegen das Team des Vereinigten Königreichs durchsetzte.

Teilnehmer 
Erwartet wurden 23 Mannschaften, die an dem Wettbewerb teilnehmen:

Auslosung 
Die Medaillengewinner der Weltmeisterschaft 2014 und die europäischen Finalisten 2015 wurden in Topf 1 platziert. Andere Teams, die an internationalen Turnieren teilgenommen haben, füllten die Töpfe 2 bis 4 basierend auf ihrer Endplatzierung. Die Mannschaften, die zum ersten Mal teilnahmen, wurden nach dem Zufallsprinzip in Topf 4 und 5 platziert.

Lostöpfe 

Die Teams wurden in fünf Gruppen zu je vier oder fünf Teams gelost, jeweils mit einem Team pro Topf in jede Gruppe. Die Teams vom Topf 5 werden in drei zufällig ausgewählte Gruppen eingeteilt. Garantiert war in jeder Gruppe mindestens ein nicht-europäisches Team. Durch den Rückzug von Peru und Uganda blieb jedoch nur Gruppe 1 mit fünf Mannschaften übrig, die nur aus europäischen Teams bestand.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Finalrunde

Aufbau 

Nach den Gruppenspielen waren alle Mannschaften festgesetzt und gingen in die Bracket-Phase über. Die Teams wurden nach den folgenden Kriterien gesetzt:

 Rang in der Gruppe;
 Anzahl der Niederlagen;
 Ergebnis von direktem Aufeinandertreffen;
 Durchschnittliche Punktedifferenz (mit einer Obergrenze von 120, einschließlich Schnatzfänge);
 Prozentsatz der Schnatzfänge;
 Münzwurf.

Da alle Teams an der Bracket-Phase teilnehmen würden, begannen die Plätze 12 bis 21 mit einem Play-In-Spiel, während die Plätze 1 bis 11 ein Freilos für das Achtelfinale erhielten. Während der Bracket-Phase wurde in jeder Runde, beginnend mit dem Achtelfinale, eine Trostrunde gebildet. In der Bracket-Phase wurde die endgültige Platzierung der Teams 1 bis 16 ermittelt.

Bracket-Phase

Bracket-Phase 1

Bracket-Phase 2

Bracket-Phase 3

Bracket-Phase 4

Bracket-Phase 5

Spielplan Finalrunde

Viertelfinale Trostrunde

Achtelfinale Trostrunde

Einzelnachweise 

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main
Frankfurt-Bockenheim